El término llave puede hacer referencia a:

Armas de fuego 
 Llave de chispa, mecanismo de disparo empleado en mosquetes y fusiles.
 Llave de mecha, mecanismo para facilitar el disparo de un arma de fuego portátil.
 Llave de Miquelete, mecanismo de llave de chispa, originalmente un método de encendido de acero contra pedernal.
 Llave de percusión, mecanismo de las armas de fuego.
 Llave de rueda, mecanismo a fricción para disparar un arma de fuego.

Geografía 
 Llaves, localidad del municipio de Camaleño (Cantabria, España). 
 Veracruz de Ignacio de la Llave, una organización territorial de México (estado federal México). O Ignacio de la Llave, un general y el gobernador de éste.

Herramientas 
 Llave, el instrumento que se usa para abrir y cerrar el paso, especialmente en las puertas que llevan incorporada una cerradura.
 Llave (herramienta), la herramienta que se utiliza para apretar y aflojar elementos atornillados.
 Llave Allen.
 Llave de cruceta o llave cruz, tipo de herramienta que se usa para apretar o aflojar los tornillos que sujetan las llantas de los automóvil.
 Llave dinamométrica.
 Llave inglesa, herramienta de apertura regulable.
 Llave Stillson, también llamada llave para tubos o llave grifa es una llave ajustable usada para apretar, aflojar o ajustar piezas que la llave inglesa no sería capaz

Música 
 Llave (música), es una de las piezas de un instrumento de viento de madera. En ocasiones se usa equivocadamente este término para denominar a la clave.
 Llave de octava, llave de un saxofón o de un oboe para el tránsito de armónico.

Otros 
 Llave USB, llave de almacenamiento o memoria USB.
 Llave de paso, válvulas de corte con inserciones cónica-cónica utilizada en laboratorio.
 Llaves de la ciudad, una distinción honorífica en diversas ciudades del mundo.
 Llave en mano, expresión coloquial.
 The Skeleton Key, "La llave maestra" o "La llave del mal", película de horror de 2005.
 La llave de la puerta secreta, disco de Rata Blanca editado en 2005 por Popart.
 Llave (dicho), colombianismo usado principalmente en Bogotá, Cali y Venezuela y que significa amigo.

Signo ortográfico o de puntuación 

 La llave, es un signo gráfico constituido por dos líneas sinuosas que forman una pequeña punta en el centro, { y }.

Referencias